Фре́нкель (также Френкиль, , Франкль, Франкел) — еврейская фамилия, указывающее на происхождение из Франконии.

Известные носители 
 Френкели — дворянский род одноимённого герба.

А 
 Френкель, Абрам Семёнович (1899—?) — советский учёный в области технологии огнеупоров, лауреат Сталинской премии.
 Френкель, Абрахам (Адольф; 1891—1965) — германо-израильский математик, известный как один из авторов аксиоматизации теории множеств Цермело—Френкеля.
 Френкель, Авиэзри (род. 1929) — израильский математик.
 Френкель, Александр Станиславович (род. 1961) — российский общественный деятель, директор Еврейского общинного центра Санкт-Петербурга.
 Френкель, Алексей Ефимович (род. 1971) — российский банкир, признанный судом организатором убийства Андрея Козлова.
 Френкель, Альберт (Albert Fraenkel, 1848—1916) — немецкий медик.
 Френкель, Антон-Эдуард Самуилович (1809—1883) — варшавский банкир из банкирской династии Френкелей, сын её основателя Самуила Френкеля (?—1833).
 Френкель, Арон Абрамович (1894—1939) — советский партийный и государственный деятель.

Б 
 Френкель, Бернгард (1836—1911) — немецкий медик, сын В. Б. Френкеля.
 Френкель, Борис Ильич (более известен под псевдонимом Борис Замятин; род. 1940) — русский советский писатель, поэт и прозаик, журналист.

В 
 Френкель, Вера Фёдоровна (1929—1974) — русская поэтесса и переводчик, племянница А. А. Френкеля.
 Френкель, Виктор Яковлевич (1930—1997) — советский и российский физик-теоретик, историк науки, сын Я. И. Френкеля.
 Френкель, Вильгельм (1841—1895) — немецкий дорожный инженер.
 Френкель, Вольф Юдович (1927—2020) — советский электротехник.
 Френкель, Вольфганг Бернхард (1795—1851) — немецкий хирург и литератор.

Г 
 Френкель, Георгий Семёнович (1902—1947) — доктор технических наук, профессор МАИ.

Д 
 Френкель, Даниил Григорьевич (1906—1984) — российский композитор.
 Френкель, Дэвид (род. 1959) — американский режиссёр, сценарист, продюсер.

З 
 Френкель, Захарий Григорьевич (1869—1970) — врач, депутат Государственной думы I созыва, специалист в области гигиены, демографии и геронтологии, академик АМН СССР.
 Френкель, Зигмунд (1855—1909) — немецкий семитолог.

И 
 Френкель, Игорь Борисович (род. 1952) — американский математик.
 Френкель, Илья Львович (1903—1994) — поэт, автор слов песни «Давай закурим» и других советских песен.
 Френкель, Исай Моисеевич — советский инженер-строитель, брат П. М. Френкеля.

К 
 Френкель, Карл (1861—1915) — немецкий гигиенист и бактериолог.
 Френкель, Константин Давидович (1912—1980) — советский архитектор.

Л 
 Френкель, Лазарь Самойлович (1904—1978) — советский режиссёр театра и кино, сценарист.

М 
 Френкель, Макс (Max Fränkel, 1846—1903) — немецкий филолог-классик.
 Френкель, Марк Исаакович (1909—1982) — советский учёный в области машиностроения, доктор технических наук, профессор.

Н 
 Френкель, Наоми (1920—2009) — израильская писательница.
 Френкель, Нафталий Аронович (1883—1960) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант инженерно-технической службы.
 Френкель, Нэт (1913—2006) — американский профессиональный баскетболист.

П 
 Френкель, Павел (1920—1943) — один из руководителей Еврейского воинского союза.
 Френкель, Павел Львович (род. 1946) — русский и немецкий писатель, переводчик и драматург.
 Френкель, Павел Моисеевич (1891—1969) — советский инженер-строитель.
 Френкель, Петер (род. 1939) — восточно-германский легкоатлет (спортивная ходьба).

Р 
 Френкель, Раиса Васильевна — советский литературовед, лингвист, переводчица и поэтесса.
 Френкель, Рина (род. 1956) — израильский общественный деятель, депутат Кнессета 19-го созыва от партии Еш Атид.
 Френкель, Рудольф (1901—1974) — немецкий и американский архитектор.

С 
 
 Френкель, Соломон Рувимович (1875—1937) — учёный-медик, рентгенолог, депутат Государственной думы.

Т 
 Френкель, Тео (старший) (1871—1956) — голландский кинорежиссёр, актёр, кинопродюсер и сценарист периода немого кино. Один из зачинателей нидерландского и европейского кинематографа.
 Френкель, Теодор (Théodore Fraenkel, 1896—1964) — французский литератор, дадаист и сюрреалист.

Ф 
 Френкель, Файвл (1875—1933) — еврейский публицист, переводчик, культуролог, писавший главным образом на иврите и идише под псевдонимом Бар-Тувия.

Ш 
 Френкель, Шандор (1873—1933) — венгерский психоаналитик, известный как Шандор Ференци.
 Френкель, Шарлотта (Charlotte Fränkel, 1880—1933) — немецкий археолог, дочь М. Френкеля.
 Френкель, Штефан (1902—1979) — немецкий и американский скрипач.

Э 
 Френкель, Эдуард Владимирович (род. 1968) — американский математик.
 Френкель, Элиэзер (Лейзер Френкель; 1920—2007) — израильский литературный критик, литературовед румынского происхождения; писал на идише.
 Френкель, Эрнст (1881—1957) — немецкий лингвист, сын А. Френкеля.

Ю 
 Френкель, Юрий (1899—1971) — немецкий меховщик, исследователь меховой индустрии, мемуарист.
 Френкель, Юрий Робертович (1917—1995) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР.

Я 
 Френкель, Яаков (род. 1943) — израильский экономист и педагог.
 
 Френкель, Ян Абрамович (1920—1989) — композитор песенного жанра, народный артист СССР.

Двойные фамилии и псевдонимы 
 д’Актиль, Анатолий Адольфович (настоящее имя — Носон-Нохим Абрамович Френкель, 1890—1942) — поэт-песенник, писатель-сатирик, драматург, переводчик.
 Герцберг-Френкель, Зигмунд (Sigmund Herzberg-Fränkel, 1857—1913) — австрийский историк, профессор Черновицкого университета, сын Л. Герцберга-Френкеля.
 Герцберг-Френкель, Лео (Leo Herzberg-Fränkel, 1827—1915) — австрийский журналист.
 Френкель-Френель, Исаак (Исаак Иосифович Френкель; 1899—1981) — израильский и французский художник.

См. также 
 Франкль

Примечания